Oreókastro ou Oraiókastro (en ) est un dème situé dans la périphérie de Macédoine-Centrale en Grèce. Le dème actuel est issu de la fusion en 2011 entre les dèmes de , de  et d'Oreókastro.

Notes et références 

Dème en Macédoine-Centrale